Kapje (narcose), een hulpmiddel om kinderen onder narcose te brengen
 De eerste en laatste boterham van een brood, soms ook kontje genoemd
 De sprookjesfiguur Roodkapje
 Een CPAP-kapje, een oplossing bij slaapapneu
 Het Cervixkapje, een voorbehoedsmiddel
 mondkapje
 kapje (hoofddeksel), een hoofddeksel
 kaproen (hoofddeksel), een hoofddeksel
 Kaper (muts) een hoofddeksel
 Capuchon, een hoofddeksel